La Coppa di Israele 1972-1973 è la 14ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile.Le Final Four della competizione si sono tenute alla Yad-Eliyahu Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Liga Leumit 1972-1973

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1972
Pallacanestro nel 1973
Coppa di Israele di pallacanestro maschile